Nolde peut désigner :

Un toponyme 
 Nolde, un village au Danemark, lieu de naissance d'Emil Nolde ; 
 Nolde, un village aux Pays-Bas.

Un patronyme 

 Boris Nolde (1876 (calendrier julien), 1877 (calendrier grégorien) - 1948), juriste russe ; 
  (1849-1895), voyageur en Orient et écrivain de voyage ; 
 Emil Nolde (1867-1956), peintre allemand ; 
  (1914-1997), bibliothécaire, historienne de l'art et journaliste allemande ; 
 Tobias Nolde (1998-), coureur cycliste allemand ;
 Werner Nold (1933- ), monteur et réalisateur canadien.

Autres 
 (5698) Nolde, un astéroïde ; 
 Arrêt Nold, arrêt rendu en  par la Cour de justice des Communautés européennes et qui est l'une des bases de la jurisprudence du droit communautaire.

Voir aussi 
 
 Nolden